Berești se poate referi la:

 Berești, Bacău
 Berești, Galați - oraș în județul Galați, reședința comunei cu același nume
 Berești, Bosia- zonă din localitatea Bosia, Iași
 Berești, Suceava
 Berești, Vâlcea
 Berești-Bistrița, Bacău, reședința comunei cu același nume
 Berești-Meria, Galați, reședința comunei cu același nume
 Berești-Tazlău, Bacău, reședința comunei cu același nume

Vezi și 
 Berbești (dezambiguizare)

Toponime românești